

Persone
Alfredo Testoni – commediografo italiano
Christian Testoni – produttore televisivo svizzero
Claudia Testoni – atleta italiana
Claudio Testoni – calciatore italiano
Dino Testoni – calciatore italiano
Fabio Testoni – chitarrista italiano
Gian Carlo Testoni – paroliere italiano
Giampaolo Testoni – musicista italiano
Piero Testoni – politico italiano

Altro
Testoni – azienda calzaturiera di Bologna
Teatro Testoni – teatro di Bologna